O Tour de France 1956 foi a 43º Tour de France, teve início no dia 5 de Julho e concluiu-se em 28 de Julho de 1956. A corrida foi composta por 22 etapas, no total mais de 4498 km, foram percorridos com uma média de 36,268 km/h.

Resultados

Classificação geral

Ligações externas
 Resultados do Tour de France 1956.
 Site oficial.

1956
1956 no ciclismo
Desporto na França em 1956